Folgende Liste der Länder nach Anzahl an Arbeitskräften sortiert im ersten Teil Länder und Territorien nach ihrer Gesamtzahl an Arbeitskräften. Im zweiten Teil sind Länder sortiert nach der Verteilung ihrer Arbeitskräfte, ausgehend von der Drei-Sektoren-Hypothese. Einfluss auf die Anzahl an Arbeitskräften in einem Land hat die Einwohnerzahl, das Durchschnittsalter einer Bevölkerung, die Arbeitsmarktbeteiligungsquote sowie die Höhe der Arbeitslosenquote.

Liste 
Länder nach gesamter Anzahl an arbeitender Bevölkerung. Quelle: CIA World Factbook.

Verschiedene Länder nach sektoraler Arbeitsmarktstruktur 
Länder sortiert nach Arbeitsmarktstruktur. Quelle: CIA World Factbook.

Siehe auch 
 Arbeitslosigkeit
Liste der größten Arbeitgeber
 Liste der Länder nach Arbeitslosenquote
 Liste von Ländern nach Beschäftigungsquote
 Liste der Länder nach Durchschnittslohn
 Liste der Länder nach Arbeitszeit

Einzelnachweise 

Arbeitkrafte
Liste (Gesellschaft)